Алекса́ндр Алекса́ндрович Пржегорли́нский (30 апреля 1972, Ростов-на-Дону) — священнослужитель Русской Православной Церкви, . Преподаватель Богословского факультета Царицынского православного университета преподобного Сергия Радонежского. Клирик храма преподобного Сергия Радонежского в Волгограде.

Биография 
Родился 30 апреля 1972 года в г. Ростов-на-Дону. В 1989 году окончил среднюю школу N° 96 в г. Ростове-на-Дону и поступил в Новочеркасское высшее военное командное Краснознаменное училище связи, которое окончил в 1993 году по специальности «Инженер по эксплуатации средств связи». После окончания воевал в Чечне в должности начальника связи в офицерском звании. Принимал участие в боевых действиях. Награждён медалью «За отвагу».

В 1995 г. поступил в Волгоградское епархиальное Духовное училище, которое окончил в 1996 г. В том же году был зачислен студентом Богословского факультета Царицынского православного университета, который окончил в 2000 году с отличием.

В 2000 году направлен в Московскую духовную академию.

В 2001 году, по защите диссертации присвоена степень кандидата богословия.

В 2007 году в стенах Волгоградского государственного университета защитил диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук. Тема исследования: «Идейно-политические процессы в Византии на рубеже XIII—XIV вв.: митрополит Феолипт Филадельфийский и его наследие». Занимал должность Заведующего кафедрой богословия.

В 25 марта 2007 г. Митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом возведен в сан священника.

С 2007 по 2017 год — декан богословского факультета Царицынского православного университета.

Сфера научных интересов: богословие Нового Завета, раннехристианская письменность, христианская аскетика.

Является многократным соорганизатором ежегодной международной научной конференции «Мир Православия». Также является членом волгоградского Общества любителей византийской истории.

Научные работы 
 Пржегорлинский А. А., свящ. Византийская Церковь на рубеже XIII—XIV вв. Деятельность и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского. СПб., 2011.
 Пржегорлинский А. А. Антиарсенитские трактаты св. Феолипта Филадельфийского // Мир Православия. Вып. 5. Волгоград, 2004. С. 124—134.
 Пржегорлинский А. А. Арсенитская схизма в изображении св. Феолипта Филадельфийского и личность Феолипта в свете его противостояния арсенитам // Мир Православия: Сборник статей. — Вып. 4. — Волгоград, 2002. — С. 51-76.
 Пржегорлинский А. А. Митрополит Филадельфии Феолипт и византийская Церковь его времени // ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ. Сборник статей в честь Владимира Васильевича Кучмы / отв. редактор С. Н. Малахов; сост. Н. Д. Барабанов. Армавир, 2008. С.126-159.
 Пржегорлинский А. А. Исихия как «призвание каждого христианина» в писаниях св. Феолипта и в традиции поздневизантийского исихазма // Мир Православия: Сборник статей. — Вып. 6. — Волгоград, 2006. С. 187—203.
 Пржегорлинский А. А. Особенности интерпретации св. Феолиптом Филадельфийским библейского повествования о грехопадении // Проблемы теологии: Вып. 3: Материалы Третьей международной богословской научно-практической конференции, посвящённой 80-летию со дня рождения протопресвитера Иоанна Мейендорфа (2-3 марта 2006 г.): В 2 ч. Екатеринбург, 2006. — Ч. 2. С. 98-103.
 Пржегорлинский А. А., священник. Святые Афанасий I Константинопольский и Феолипт Филадельфийский: или беспристрастное единомыслие? // Мир Православия: Сборник статей. — Вып. 7. — Волгоград, 2008. — С. 99-106.
 Пржегорлинский А. А. Реалии ремесленного труда и трудовая дидактика в поздневизантийской проповеди (на примере гомилий Феолипта Филадельфийского) // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: общественные науки. Ростов-на-Дону. 2007.
 Пржегорлинский А. А. Жизнь и учение Святителя Феолипта Филадельфийского. Волгоград, 2000.
 Пржегорлинский А. А. Священное Писание в творениях Св. Феолипта Филадельфийского. Волгоград, 1999.
 Феолипт Филадельфийский, святитель. Антиарсенитские трактаты / Пер. с др.-греч., примеч. А. А. Пржегорлинского // Мир Православия: Сб. ст. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. Вып. 5. С. 134—163.

Примечания 

Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Кандидаты исторических наук
Священники Русской православной церкви
Богословы России
Православные богословы
Богословы по алфавиту
Священники по алфавиту